Агдере () — деревня Исакендского муниципалитета Таузского района Азербайджана.

Примечания

Населённые пункты Товузского района